Суперкубок Германии по футболу 2010 года () — 11-й официальный розыгрыш Суперкубка Германии. Первый официальный турнир после 14-летнего перерыва. С 2010 года турнир проводится ежегодно. В Суперкубке Германии встречаются встречаются чемпионы Бундеслиги и обладатели кубка Германии предыдущего сезона. Матч состоялся 7 августа 2010 года на стадионе «Импульс Арена» в Аугсбурге. В нём встретились «Бавария», обладатель «дубля» в сезоне 2009/2010 (победитель Бундеслиги и обладатель Кубка Германии) и гельзенкирхенский «Шальке 04», занявший в Бундеслиге сезона 2009/10 второе место. Победу в матче одержала «Бавария» со счётом 2:0.

Отчёт о матче

См. также 
 Чемпионат Германии по футболу 2009/2010
 Кубок Германии по футболу 2009/2010
 Суперкубок Германии по футболу

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Суперкубок Германии
Матчи ФК «Шальке 04»
2010
Спортивные соревнования в Аугсбурге
Август 2010 года
События 7 августа
Спорт в Германии в 2010 году